Prix Candide peut faire référence à :
 le prix Candide, un prix littéraire franco-allemand ;
 le prix Candide, un prix musical français.